Porcaro – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania

Osoby o tym nazwisku:
 Jeff Porcaro – amerykański perkusista
 Joe Porcaro – amerykański perkusista jazzowy, pedagog
 Mike Porcaro – amerykański basista
 Steve Porcaro – amerykański kompozytor, instrumentalista